Józef Dankowski (1927-2008) – polski pilot szybowcowy, trener Szybowcowej Kadry Narodowej
 Józef Dankowski (1960-) – polski piłkarz, trener piłkarski